Mercedes-Benz type 210 var en bilmodel i den øvre mellemklasse fra Mercedes-Benz, som blev bygget fra 1995 til 2002 (sedan) hhv. fra 1996 til 2003 (stationcar). Modellen hørte til E-klassen.

Karrosserivarianter 
Type 210 kom på markedet i 1995 som sedan (W210). Stationcarmodellen (S210) kom på markedet et år senere. Den solgtes som T-model, hvor modelbetegnelsen har tilnavnet "T". E 320 betegner f.eks. sedanmodellen, mens E 320 T betegner den tilsvarende stationcarmodel.

Tekniske specifikationer

Benzinmotorer

Dieselmotorer

Historie 
 1995: Type 210 afløser type 124.
 1997: E 300 Turbodiesel erstatter E 300 Diesel.
 1998: E 200 CDI og E 220 CDI erstatter E 220 Diesel.
 1999: Facelift og nye motorer. De 6-cylindrede benzin rækkemotorer med 24 ventiler erstattes af de nye V6 benzinmotorer med dobbelttænding og 18 ventiler. E 200 CDI vokser til 115 hk, E 220 CDI til 143 hk, og afløser E 290 Turbodiesel. E 270 CDI og E 320 CDI erstatter E 300 Turbodiesel. E 55 AMG med 354 hk introduceres.
 2002: Type 210 sedan erstattes af den nye type 211, mens stationcaren fortsætter et år endnu.

Kilder 
 Mercedes-Benz instruktionsbog E-klasse Tekniske data, 15. maj 1998

Eksterne henvisninger 

210
Øvre mellemklassebiler
Baghjulstrukne biler
Biler introduceret i 1995
Biler fra 1990'erne
Biler fra 2000'erne
Stationcars